Gemma peut désigner  :

Patronyme, pseudonyme et prénom 

 Chiara Maria Gemma (née en 1968), femme politique italienne ;
 Giuliano Gemma (1938-2013), acteur italien ;
 Roberta Gemma (née en 1980), actrice italienne.

Gemma est un pseudonyme porté par 
 Gemma (née en 1973), de son vrai nom Marilyn Tisserand, danseuse, chorégraphe et professeur de danse orientale.

Personnage fictif 
 Madonna Gemma, protagoniste de la nouvelle de Renée Vivien intitulée Cruauté des pierreries.

Prénom 

Gemma est un prénom féminin, équivalent de Gemme en français, signifiant « pierre précieuse », notamment porté par : 
 Gemma Arterton (née en 1986), actrice britannique ;
 Gemma Atkinson (née en 1984), actrice anglaise ;
 Gemma Cuervo (née en 1936), actrice espagnole ;
 Gemma Frisius (1508-1555), cartographe et mathématicien néerlandais ;
 Gemma Gibbons (née en 1987), judokate britannique ;
 Gemma Harasim (1876-1961), auteur pédagogique italienne ;
 Gemma Hayes (née en 1977), chanteuse irlandaise ;
 Gemma Jones (née en 1942), actrice anglaise ;
 Gemma Massey (née en 1984), mannequin de charme et actrice pornographique britannique ;
 Gemma Mengual (née en 1977), nageuse synchronisée espagnole ;
 Gemma Salem (née en 1943), écrivain vaudoise ;
 Gemma Spofforth (née en 1987), nageuse britannique spécialiste des épreuves de dos ;
 Gemma Ward (née en 1987), mannequin et actrice australienne.

Sainte chrétienne 
 Gemma de Saintonges († vers 109), ou Gemmes ou Gemme, vierge légendaire d'origine portugaise, réputée très belle et instruite, martyre en Aquitaine; fêtée le 20 juin.
 Gemma Galgani, sainte italienne du , fêtée le 11 avril.
 Gemma di Goriano Sicoli, sainte italienne du , fêtée le 13 mai.

Sciences et techniques 
 Gemma, en astronomie, est le nom traditionnel de Alpha Coronae Borealis.
 GEMMA, en automatisme, est une méthode de programmation de systèmes informatisés. Il s'agit de l'abréviation de Guide d'étude des modes de marche et d'arrêt en automatisme utilisé dans l'industrie.
 Gemma, en biologie,  est un genre de mollusque bivalve qui ne comprend que l'espèce Gemma gemma.

Fictions 
 Gemma est un film de René Cardona (1950) ;
 Gemma di Vergy, opéra en deux actes ;
 Gemma Bovery, film franco-britannique réalisé par Anne Fontaine, sorti en 2014.

Autres 
 Le Gemma est un sous-marin de la classe Perla (sous-classe de la Serie 600, en service dans la Regia Marina lancé au milieu des années 1930.

Notes et références